Artenschutzverordnung steht für

 Bundesartenschutzverordnung, eine Bundesrechtsverordnung
 Verordnung (EG) Nr. 338/97, eine EU-Verordnung